Das Dameneinzel der French Open 1980 war ein Tenniswettbewerb in Paris.

Titelverteidigerin war Chris Evert-Lloyd. Das Finale bestritten Chris Evert-Lloyd und Virginia Ruzici, das Evert-Lloyd in zwei Sätzen gewann.

Setzliste

Hauptrunde

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Weblinks 
 
 

Dameneinzel
1980